Claudia Kolb - uma ex-nadadora estadunidense.
Jon Kolb - um ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense.
Desambiguação